Stabsamt hat mehrere Bedeutungen:
 Ein Begriff aus der Verwaltungsgliederung Badens bzw. Verwaltungsgliederung Württembergs im 19. Jahrhundert.

 Eine Bezeichnung im Dritten Reich für die in einigen Behörden eingerichtete Planungsabteilung, meist mit Unterabteilungen.
Näheres zur zweiten Bedeutung siehe jeweils unter:
 „Stabsamt des Reichsmarschalls“ und Preußischen Ministerpräsidenten (auch kurz: „Stabsamt Göring“)
 „Stabsamt des Reichsforst- und jägermeisters“ (Hermann Göring)
 „Stabsamt des Reichsbauernführers“ (auch: „Stabsamt des Reichsnährstandes“)
 „Stabsamt der Volksgruppenführung“
 „Stabsamt des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums (RKF, RKFDV)“ (auch kurz: „Stabsamt Himmler“, übergeordnet: Stabshauptamt) 
 „Stabsamt der Deutschen Arbeitsfront (DAF)“
 „SS-Stabsamt“
 „Stabsamt der NSDAP-Gauleitung“
 „Stabsamt des Reichsluftfahrtministeriums“